Štefanovce può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:
Štefanovce, comune del distretto di Prešov, nell'omonima regione
Štefanovce, comune del distretto di Vranov nad Topľou, nella regione di Prešov